В миналото и в ежедневието, под съзвездие се разбира група от звезди. Съзвездието обикновено води името си от обект, на който е оприличена конфигурацията от звездите в групата, например: Скорпион, Орел, Делфин, Лебед, Орион и др. Различните народи са оприличавали различни групи звезди на различни предмети, животни или герои, обикновено свързани с легендите, преданията, бита и културата на съответния народ. Много от имената на съзвездията са свързани с древногръцката митология – Орион, Андромеда, Касиопея, Цефей, Пегас и др. Някои съзвездия носят имената на предмети – според фигурите, образувани от влизащите в тях звезди – Щит, Триъгълник, Стрела и др.

През 1603 г. астрономът Йохан Байер се опитва да внесе ред в съзвездията, като определя точно границите им и пръв въвежда буквените означения на звездите във всяко съзвездие. Тези означения се използват и до днес. Звездите в дадено съзвездие се означават по ред на блясъка им от най-ярката към по-слабите с буквите на гръцката азбука. При изчерпване на гръцките букви се ползват латинските букви, а по-нататък и числата. Така най-ярката звезда в дадено съзвездие се бележи с алфа (α), по-бледата – с бета (β) и т.н. Например, най-ярката звезда в съзвездието Голямо куче се бележи с „α CMa“, където CMa е стандартното трибуквено съкращение за Голямо куче (вижте списъка на съзвездията по-долу). Освен тези систематични означения с гръцки и латински букви, някои звезди имат и собствени имена. Например „α CMa“ е известна като Сириус.

С течение на времето различни астрономи ползват различни дефиниции за различните съзвездия и така се достига до нуждата от международна конвенция за границите и имената на всяко съзвездие. Такава конвенция е постигната и утвърдена на първия конгрес на Международния астрономически съюз (МАС) през 1922 г.

Така в астрономията „съзвездия“ се наричат 88 точно разграничени области по небето, обхващащи традиционните съзвездия, повечето с имена, оставени ни от древните народи.

Произходът на най-ранните съзвездия вероятно датира от праисторията. Хората са ги свързвали с истории от техните вярвания, преживявания, сътворение и митология. Различни култури и народи са приемали свои съзвездия, някои от които сигат до началото на 20 век, преди съвременните съзвездия да бъдат признати. Признаването на съзвездията се променя значително през времето. Много от тях се променят значително по размер или форма. Някои са станали известни за известен период от време, след което са загубили значимостта си. Някои са лимитирани до определена култура (народ).

Традиционните 48 съзвездия на Западната цивилизация са гръцки. Те са описани в творбата на Арат "Phenomena" и в "Almagest" на Птолемей, въпреки че техният произход вероятно предхожда тези произведения с няколко века.

Списък на съвременните съзвездия

Източници